Příjmení Plummer nosí více významných osobností:

 Amanda Plummer (* 1957) – americká herečka
 Christopher Plummer (1929–2021) – kanadský herec
 Joe Plummer – americký bubeník

Externí odkazy